Аркадія — гірська область (ном) на Півдні Греції, в периферії Пелопоннес;
 Аркадія — римська провінція в Єгипті.
 Аркадія — колишнє село Берестейського району Берестейської області. Нині у складі міста Берестя;
 Аркадія — жіноче ім'я;
 Аркадія — курортний район в Одесі;
 Аркадія — парк у місті Одесі.
 Аркадія — санаторій у місті Одесі.
 Аркадія — пляж у місті Одесі.
 Аркадія — парк у місті Києві.
 Аркадія — 15-й епізод шостого сезону серіалу «Цілком таємно».
Аркадія (утопія)

Аркадія — місто, штат Каліфорнія
 Аркадія — місто, штат Флорида
 Аркадія — місто, штат Індіана
 Аркадія — місто, штат Айова
 Аркадія — місто, штат Канзас
 Аркадія — місто, штат Луїзіана
 Аркадія — місто, штат Міссурі
 Аркадія — місто, штат Нью-Йорк
 Аркадія — місто, штат Оклахома
 Аркадія — місто, штат Вісконсин
 Аркадія — місто, штат Вісконсин
 Аркадія — селище, штат Небраска
 Аркадія — селище, штат Огайо
 Аркадія — переписна місцевість, штат Мічиган
 Аркадія — переписна місцевість, штат Південна Кароліна